Вільфра́нш-дю-Кейра́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 85 км на південний схід від Бордо, 36 км на захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 163 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 389,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільфранш-дю-Кейран на сайті французького Національного інституту географії
 Вільфранш-дю-Кейран на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільфранш-дю-Кейран на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільфранш-дю-Кейран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільфранш-дю-Кейран на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна